USS Louisville je ime več plovil vojne mornarice ZDA in so poimenovana po mestu Louisville:

 USS Louisville (1862) 
 USS Louisville (CA-28) 
 USS Louisville (SSN-724)

Louisville